Це́рковь Свято́го Ма́рка:

Италия
 Церковь Святого Марка (Варалло)
 Церковь Святого Марка (Кортона)
 Церковь Святого Марка (Милан)
 Церковь Святого Марка (Палларе)

Другие страны
 Церковь Святого Марка (Белград)
 Церковь Святого Марка (Бристоль)
 Церковь Святого Марка (Загреб)
 Церковь Святого Марка (Краков)